D'une manière générale, le mot série exprime la notion d'enchaînement d'entités. Le mot prend un sens particulier dans divers domaines.

Sciences et techniques

Biologie 
 En systématique, une série est un taxon de bas niveau placé immédiatement sous la sous-section, mais au-dessus de l'espèce.

Chimie 
 Une série chimique peut être une famille d'éléments chimiques.
 En chimie organique et dans le domaine pharmaceutique, une série chimique est un ensemble de composés organiques de structures apparentées.

Informatique 
 La communication série consiste à envoyer des données bit par bit à la suite sur un médium.

Mathématiques 
 Une série est une suite de nombres, le plus souvent sous forme d'une suite organisée ou d'une somme.
 Les séries de Fourier sont un outil pour l'étude des fonctions périodiques.

Physique 
 Dans un circuit électrique, un montage est un montage en série si les composants sont connectés l'un à la suite de l'autre sur la même branche.
 En électronique, le port série est un port de communication du type transmission série.

Sciences de la Terre 
 En géologie, une série représente un intervalle de temps géologique, subdivision d'un système, basé sur la chronostratigraphie.
 En minéralogie, une série chimique est un minéral dont la composition chimique peut varier continûment entre deux compositions extrêmes appelées pôles purs.

Sciences humaines et sociales 
 En archivistique, une série est un ensemble organisé de documents.

Culture et société

Arts plastiques 
 Une série est un ensemble d'œuvres composées par un peintre dans un même esprit, qui a une certaine continuité.

Cinéma, télévision et jeux vidéo 
Le terme série est le nom donné dans plusieurs domaines à un ensemble d'épisodes :
 de manière générale, voir série et feuilleton (fiction) ;
 audiovisuel, série télévisée. par exemple Doctor Who ;
 jeux vidéo, série de jeux vidéo (parfois appelée franchise par anglicisme).

Entreprises et produits 
 En productique, la série désigne l'ensemble des produits issue d'une chaîne de fabrication.

Littérature 
 En littérature, les séries de livres réunissent un ensemble de livres ayant des points communs.

Musique 
 En musique, les séries fondent un système de composition.

Sports et compétitions 
 Méthode de classement employée par le Scrabble francophone.
 Au cricket, une série est un ensemble de lancers réalisés par un même joueur.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi